Алекса́ндр Па́влович Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Павлович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Соловьёв, Александр Павлович (1871—1915) — подполковник, Георгиевский кавалер.
 Соловьёв, Александр Павлович (1894—?) — поручик, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.